Margarida-anual é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Bellis annua
 Bellis annua subsp. annua